Динар () — одна из 5 шахрестанов (областей) иранского остана (провинции) Кохгилуйе и Бойерахмед. Административный центр — город Сисехт.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Патаве (بخش پاتاوه)
 Кабгиан (بخش کبگیان)
Население области на 2006 год составляло 52 242 человека.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Кохгилуйе и Бойерахмеда